Anne-Marie Blanc peut désigner :
 Anne-Marie Blanc (1919-2009), actrice suisse ;
 Anne-Marie Blanc (1931-), femme de lettres française.